Jarkowo ist der Name folgender Dörfer:

in Polen:
 Jarkowo (Bartoszyce), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (deutsch Erwienen)
 Jarkowo (Rymań), in der Woiwodschaft Westpommern (deutsch Jarchow)

in Russland (russisch ):
 Jarkowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Jarkowo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Jarkowo (Nowosibirsk, Kuibyschewski), in der Oblast Nowosibirsk, Kuibyschewski rajon
 Jarkowo (Nowosibirsk, Nowosibirski), in der Oblast Nowosibirsk, Nowosibirski rajon
 Jarkowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Jarkowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen, Verwaltungszentrum des Jarkowski rajon
 Jarkowo (Twer), in der Oblast Twer